Valério Máximo — escritor romano
 Lúcio Valério Máximo — senador romano nomeado cônsul duas vezes, uma em 233 e novamente em 256
 Valério Máximo (cônsul em 253) — senador romano nomeado cônsul em 253
 Valério Máximo (prefeito urbano) — procônsul da Acaia
 Valério Máximo (cônsul em 327) — senador romano nomeado cônsul romano em 327

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história